La finale della FIFA Confederations Cup 1999 si è disputata il 4 agosto 1999 allo Stadio Azteca di Città del Messico tra la Nazionale messicana e quella brasiliana. L'atto conclusivo della manifestazione ha visto il successo per 4-3 del Messico.

Cammino verso la finale

Tabellino

Voci correlate 
 FIFA Confederations Cup 1999
 Nazionale di calcio del Messico
 Nazionale di calcio del Brasile

Altri progetti 

1999
Finale 1999
Finale 1999
Competizioni sportive a Città del Messico